Der Family Circle Cup  1982 war ein Tennisturnier der Damen in Hilton Head Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 5. bis 11. April 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Hilton Head Island